Брюс Пенхолл (; род. 10 мая 1957, Бальбоа-Айленд, Ньюпорт-Бич, Ориндж, Калифорния, США) — американский спидвейный гонщик и актёр. За свою короткую карьеру гонщика-мотоциклиста, длившуюся всего четыре года, он стал двухкратным чемпионом мира по спидвею. Пенхолл объявил о своём уходе из мотоспорта в ту же ночь 1982-го года, когда выиграл свой второй чемпионат мира, перед толпой фанатов возле Мемориального колизея Лос-Анджелеса.

В 2011 году был включен в Зал славы мотоспорта США.

Актёрская карьера 
Сразу после ухода из мотоспорта Брюс Пенхолл начал сниматься в кино. После одной из главных ролей в итальянском слэшере Руджеро Деодато «Отсчёт тел», стал регулярно играть в фильмах Энди Сидариса.

Личная жизнь 
Сын Пенхолла, Коннор (род. 1990), погиб по вине пьяного водителя в 2012 году. Впоследствии Брюс сделал себе татуировку в память о сыне.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Спидвейные гонщики по алфавиту
Мотогонщики по алфавиту
Актёры по алфавиту
Спортсмены США
Мотогонщики США
Актёры США
Чемпионы мира по спидвею